Ха́нна Фле́минг (; ) — шотландская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (), серебро (, , , , ), бронза (, ).
 : золото (), серебро ().
 : золото (2012, 2013).
 Европейский юношеский Олимпийский фестиваль: золото (2009).
 : золото ().

Команды 
{| class="wikitable"
|-
! Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной || Турниры
|-
| 2009 || Анна Слоун || Ханна Флеминг || Лорен Грэй || Элис Спенс || Rebecca Kesleyтренер: Дебби Нокс || ЗЕЮОФ 2009 
|-
| 2009—10 || Ханна Флеминг || Элис Спенс || Rebecca Kesley || Abigail Brown || || 
|-
| 2010—11 || Ханна Флеминг || Элис Спенс || Rebecca Kesley || Abigail Brown || ||  
|-
| 2011—12 || Ханна Флеминг || Лорен Грэй || Элис Спенс || Abigail Brown || Jennifer Martin (ЧМЮ)тренер: Дебби Нокс ||  2012   
|-
| 2012—13 || Ханна Флеминг || Лорен Грэй || Дженнифер Доддс || Abigail Brown || Вики Райт (ЧМЮ)тренер: Дебби Нокс ||  2013   
|-
| 2013—14 || Ханна Флеминг || Лорен Грэй || Дженнифер Доддс || Элис Спенс || Abigail Brown (ЗУ)тренер: Дебби Нокс ||  ЗУ 2013 (4 место) 
|-
| 2014 || Керри Барр || Рейчел Симмс || Рианн Маклеод || Барбара Макпейк || Ханна Флемингтренер: Кит Макленнан ||  (11 место)
|-
| 2014—15 || Ханна Флеминг || Лорна Веверс || Элис Спенс || Abigail Brown || ||  
|-
| 2015—16 || Ханна Флеминг || Лорна Веверс || Элис Спенс || Abigail Brown || ||  
|-
| 2016—17 || Ханна Флеминг || Дженнифер Доддс || Элис Спенс || Вики Райт || ||  
|-
| 2017—18 || Ханна Флеминг || Дженнифер Доддс || Элис Спенс || Вики Райт || Софи Джексон (ЧМ)тренер: Нэнси Смит ||   (9 место)
|-
|colspan="7"|Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling, микст)
|-
| 2014 || Кайл Смит || Ханна Флеминг || Билли Мортон || Элис Спенс ||  ||   (4 место)
|-
| 2015 || Кайл Смит' || Ханна Флеминг || Кайл Уодделл || Элис Спенс ||  ||  (5 место)
|-
|colspan="7"|Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling, микст-дабл)
|-
| 2017—18 || Gavin Fleming || Ханна Флеминг || || || ||  (13 место)
|-
| 2018—19 || Gavin Fleming || Ханна Флеминг || || || ||  (11 место)
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Примечания

Ссылки 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Hannah Fleming»
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Выпускники Эдинбургского университета Нейпира